Andrea Guasch – attrice, cantante e ballerina spagnola
 Jorge Guasch – ex calciatore paraguaiano 
 Teresa Guasch Toda – suora spagnola co-fondatrice delle Suore carmelitane teresiane di San Giuseppe